Биссинген () — коммуна в Германии, в земле Бавария.

Подчиняется административному округу Швабия. Входит в состав района Диллинген-ан-дер-Донау. Население составляет 3465 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 64,22 км². Официальный код — 09 7 73 117.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии